Иван Андреевич Глотов (1903—1979) — советский организатор кинопроизводства, директор киностудии «Ленфильм» (1940—1941, 1944—1954), директор Всесоюзного государственного института кинематографии (1941—1944).

Биография 
Родился в 1903 году в деревне Петровицы Ораниенбаумского уезда Петербургской губернии.

В 1919 году поступил в Петроградский педагогический институт, окончил общественно-экономический факультет института в 1925 году. С 1923 года состоял в рядах комсомола, в 1927 году вступил в ВКП(б).

После окончания педагогического института был направлен на работу в Мурманскую область на станцию Кола.

В 1928 году вернулся в Ленинград. Работал заведующим школой, инструктором, заведующим отделом народного образования, директором Дворца пионеров.

С 1935 по 1937 год — на партийной работе.

Постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 27 мая 1938 года с 1 июня 1938 года был назначен председателем Оргкомитета Президиума ВЦИК по Мурманской области. Освобожден от должности председателя Оргкомитета Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 ноября 1939 года.

С 1940 по 1941 год работал директором киностудии «Ленфильм».

С 1941 по 1944 год — директор Всесоюзного государственного института кинематографии.

С 1944 по 1954 год — снова директор киностудии «Ленфильм».

Примечания 

Ректоры ВГИК
Персоналии:Кинематограф СССР
Персоналии:Ленфильм
Директора киностудий
Менеджеры культуры СССР